Biedenkopf ist der Name folgender Orte:
 Biedenkopf, Stadt in Hessen

Biedenkopf ist der Familienname folgender Personen:
 Ingrid Biedenkopf (* 1931), Ehefrau von Kurt Biedenkopf
 Kurt Biedenkopf (1930–2021), deutscher Politiker
 Wilhelm Biedenkopf (1900–1996 oder 1997), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Biedenkopf-Kommission – Namensgeber: Kurt Biedenkopf
 Schloss Biedenkopf mit Hinterlandmuseum Schloss Biedenkopf
 Sender Biedenkopf